Stupa je lahko:

 Stupa, otoček pri Korčuli
 Stupa, Budistična kultna zgradba
 Stupa, Blato